Дафне Каруана Галисия е малтийска журналистка, писателка и активистка, убита на 26 октомври 2017 година в бомбена атака близо до дома си. Случаят привлича широка международна реакция, коментари и внимание. Следствените действия за намиране на извършителите продължават.

Журналисти
Малтийци
Убити журналисти